Alberto Masi (Genoa, 2. rujna 1992.) talijanski je nogometaš koji trenutačno igra za nogometni klub Ternana.

Klupska karijera

Sampdoria 
Rođen u Genovi, Masi je nogometnu karijeru započeo u prvoligašu Sampdoriji. Bio je član U-17 Sampdorijine momčadi u sezoni 2008./09.

Masi je za Sampdoriu odigrao samo jednu sezonu u rezervnoj momčadi iako je imao pravo na tri sezone, u dobi od 18 do 20 godina (od 2009. do 2012.), no klub iz Genove posudio ga je Lavagneseu za sezonu 2009./10. koji je igrao u Serie D. Odigrao je Masi za taj ligurijski klub 15 od mogućih 26 utakmica, a jednu je propustio zbog suspenzije. Te je sezone zaradio 5 javnih opomena.

Juventus 

U ljeto 2012. Juventus kupuje 50% Masijevog ugovora od Pro Vercellija, koji je pola igračeva ugovora iste godine kupio od Sampdorije. Masi kreće na pripreme s Juventusom pred sezonu 2012./13, a debitira u utakmici protiv Intera na Trofeo Tim kupu.

Talijanski nogometaši
Nogometaši Juventusa F.C.
Nogometaši Sampdorije
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati